Moráň může být:
 Moráň – zaniklá ves ve Středočeském kraji, která zanikla napuštěním Slapské přehrady a kompletně zatopena roku 1954
 Hotel Moráň – pražský hotel ve Václavské ulici
 Příjmení Moráň – pochází od slova obecného významu mora = můra; dalšími variantami tohoto příjmení jsou Moráček a Morák
 ulice Na Moráni – ulice u Palackého náměstí